Wiek steht für:

 Wiek, Gemeinde auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Toponym, siehe -wik
 mehrere Buchten an der Ostsee, oftmals innerhalb einer Lagune, siehe Bodden
 Dänische Wiek im Süden des Greifswalder Boddens
 Eggers Wiek innerhalb der Wismarer Bucht
 Fischhausener Wiek Nordende des Frischen Haffs im Samland, siehe Primorsk (Kaliningrad)
 Hagensche Wiek im Osten des Rügischen Boddens
 Krumminer Wiek im Peenestrom zwischen der Halbinsel Wolgaster Ort und der Halbinsel Gnitz
 Mellnitz-Üselitzer Wiek im Süden der Insel Rügen bei Poseritz
 Pötenitzer Wiek in Schleswig-Holstein an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern
 Prohner Wiek nordwestlich von Stralsund 
 Prorer Wiek zwischen der Halbinsel Jasmund und der Granitz
 Putziger Wiek in der Danziger Bucht, siehe Zatoka Pucka
 Schoritzer Wiek im Nordwesten des Rügischen Boddens
 Spandowerhagener Wiek zwischen dem Nordende Usedoms und dem vorpommerschen Festland
 Tromper Wiek zwischen den Halbinseln Wittow und Jasmund der Insel Rügen
 Udarser Wiek zwischen den Inseln Rügen und Ummanz
 Wohlenberger Wiek im Südwesten der Wismarbucht

 Nebenfluss der Angrapa (Angerapp) in Russland, siehe Wika (Angrapa)
 alter deutscher Name für den Kreis Lääne, Estland

Wiek ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno S. Wiek, Pseudonym von Walter Troppenz (1897–1974), deutscher Schriftsteller
 Florian Wiek (* 1972), deutscher Pianist
 Peter Wiek (1922–2003), deutscher Historiker und Organist

Siehe auch:
 Wieck
 Wiekhaus
 Wiik
 Wijk
 Wyk (Begriffsklärung)